Der Federation Cup 1979 (ab 1995 Fed Cup) war die 17. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 30. April bis 6. Mai im RSHE Club Campo in Madrid, Spanien. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Australien gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Australien

Trostrunde 
Datum: April - Mai 1979
Austragungsort: RSHE Club Campo, Madrid, Spanien
Belag: Sand (rot)

Weblinks 
 Fed Cup 1979

1979
Tennisturnier 1979
Tennisturnier in Madrid